Emanuel Buchmann (ur. 18 listopada 1992 w Ravensburgu) – niemiecki kolarz szosowy. Olimpijczyk (2016 i 2020).

Osiągnięcia 
Opracowano na podstawie:

Rankingi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy kolarze szosowi
Niemieccy olimpijczycy
Kolarze na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Kolarze na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020
Kolarze Bora-Hansgrohe
Ludzie urodzeni w Ravensburgu
Urodzeni w 1992